Vajda Sámuel
 Vajda Sámuel (1718–1795) tihanyi apát
hasonló nevűek
 Csernátoni Vajda Sámuel (1750–1803) tanár
 Csernátoni Vajda Sámuel (1821–1889) királyi aljárásbíró